

Toponyme 

 Bad Wimpfen, ville allemande de Bade-Wurtemberg.

Autres 
 Bataille de Wimpfen, bataille de la guerre de Trente Ans ().